В этой статье перечислены составы женских национальных баскетбольных сборных на чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2013 года в Франции, проходивщим в период с 15 июня по 30 июня 2013 года. Возраст игроков и клубы указаны на начало первенства Европы.

Группа A









Группа B









Группа C









Группа D









Примечания

Ссылки 

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2013